Friederici ist der Familienname folgender Personen:

 Angela D. Friederici (* 1952), deutsche Neuropsychologin

 Georg Friederici (1866–1947), deutscher Ethnologe und Kolonialhistoriker
 Hans Jürgen Friederici (1922–2004), deutscher Historiker
 Johann Christoph Friederici (1730–1777), deutscher lutherischer Geistlicher und Generalsuperintendent von Grubenhagen und auf dem Harz
 Leon Friederici (* 1995), deutscher Basketballspieler
 Oliver Friederici (* 1970), Berliner Politiker (CDU)
 Vincent Friederici (* 2001), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:

 Sapper-Friederici-Expedition
 Friderici